Euripe est un mot pouvant désigner :

Nom propre 
 L'Euripe, le détroit de très faible largeur qui sépare l'Eubée de l'Attique et de la Béotie.

Nom commun 
 L'euripe, un fossé plein d'eau, large d'environ trois mètres, qui séparait la piste des spectateurs dans un cirque romain, afin d'éviter que les bêtes sauvages utilisées dans certains spectacles ne s'attaquent au public.
 Dans certains textes antiques, le terre-plein central du cirque romain, aujourd'hui appelé spina, était qualifié d'.